Río de la Miel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río de la Miel (vattendrag i Spanien, Provincia de Málaga), Andalusien, 
 Río de la Miel (vattendrag i Spanien, Provincia de Cádiz), Andalusien, 

Robotskapade Spanienförgreningar